La Serie C 1967-1968 è stata la 30ª edizione della terza categoria del campionato italiano di calcio, disputato tra il 17 settembre 1967 e il 23 giugno 1968, si è concluso con la promozione del , del  e della .

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1968-1969. 
      Retrocesso in Serie D 1968-1969. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti vigeva il pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1968-1969. 
      Retrocesso in Serie D 1968-1969. 
 Retrocessione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti vigeva il pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Note:
Il Pontedera è retrocesso dopo aver perso lo spareggio salvezza con l'ex aequo Pistoiese.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio salvezza

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1968-1969. 
      Retrocesso in Serie D 1968-1969. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti vigeva il pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1967
Calcio nel 1968
1967